Tancredo da Siena – missionario italiano
 Tom Tancredo – politico statunitense

Pagine correlate 

 Tancredi